Bird Box (littéralement « boîte à oiseaux ») est le titre de :
 Bird Box, un roman de  ;
 Bird Box, un film réalisé par Susanne Bier et adapté du roman de Malerman.